Feff ou FEFF peut désigner
 Catherine Feff, une artiste
 Le caractère dont le code hexadécimal est FEFF; c'est un caractère invisible, l'indicateur d'ordre des octets
 l'aéroport international de Bangui